Ameisberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Ameisberg (Gemeinde Tullnerbach), Ort bei Irenental, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Ameisberg (Gemeinde Lengau), Ortschaft von Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Berge:
 Ameisberg (Estergebirge) (1741 m), bei Garmisch-Partenkirchen, Oberbayern
 Ameisberg (Südliche Böhmerwaldausläufer) (941 m), bei Sarleinsbach im Mühlviertel, Oberösterreich
 Ameisberg (Sauwald) (732 m), bei Neunkirchendorf im Innviertel, Oberösterreich
 Ameisberg (Bucklige Welt) (ca. 620 m), bei Hollenthon im südlichen Niederösterreich